Hrvatska:
 Krasica (Bakar), gradsko naselje Bakra
 Krasica (Buje), gradsko naselje Buja